Афонина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Афонина, Александра Александровна (1937—1999) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Афонина, Ирина Петровна (род. 1973) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Афонина, Наталья Геннадьевна (род. 1986) — российский предприниматель, политик.
 Афонина, Таисия Кирилловна (1913—1994) — советский и российский художник, живописец, график.